Mike Skinner (ur. 1957) – amerykański kierowca wyścigowy startujący w NASCAR
 Michael Skinner (ur. 1958) – były angielski rugbysta
 Mike Skinner (ur. 1978) – brytyjski muzyk